Саяма (Сайтама)
Саяма (Осака)
Озеро Саяма
Осака-Саяма